

Sigle 
 Cluster Bomb Unit – Sigla utilizzata dalle nazioni di lingua anglofona per identificare una bomba a grappolo.
 Complete Build-up Unit. Sigla utilizzata per indicare in area industriale oggetti spediti già completamente assemblati.

Codici 
 CBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cottbus Flugplatz - Air Base, Cottbus, Germania.